Восново — название населённых пунктов:

Россия 
 Восново — село в Бежецком районе Тверской области.
 Восново — деревня в Молоковском районе Тверской области.